Um círculo horário é qualquer círculo máximo da esfera celeste que contém os polos celestes, definindo, portanto, um plano perpendicular ao plano do equador celeste.

Círculos horários também costumam ser chamados de meridianos.

A origem de seu nome deve-se a que o círculo horário é o local geométrico das estrelas que culminam no mesmo momento ou, ainda, aquelas que apresentam o mesmo ângulo horário.

Astronomia